Il termine Straza, con differenti grafie, può riferirsi a:

Stráža, comune della Slovacchia nel distretto di Žilina
Straža, comune della Slovenia nella regione statistica della Slovenia sudorientale